Als Flak-Kaserne werden mehrere ehemalige Kasernen bezeichnet, die in der Zeit des Nationalsozialismus im Deutschen Reich für die Luftwaffe der Wehrmacht erbaut wurden:
 Flak-Kaserne Aschersleben
 Flak-Kaserne Augsburg
 Flak-Kaserne Baden (bei Wien)
 Flak-Kaserne Berlin (Lankwitz)
 Flak-Kaserne Berlin (Schulzendorf)
 Flak-Kaserne Bochum
 Flak-Kaserne Bonn (Venusberg)
 Flak-Kaserne Bremen (Grohn)
 Flak-Kaserne Breslau (Hartlieb)
 Flak-Kaserne Chemnitz (Ebersdorf)
 Flak-Kaserne Dessau (Kochstedt)
 Flak-Kaserne auf dem Truppenübungsplatz Döberitz (Elstal)
 Flak-Kaserne Dortmund
 Flak-Kaserne Dresden (König-Georg-Kaserne)
 Flak-Kaserne Düsseldorf (Hubbelrath)
 Flak-Kaserne Duisburg (Wanheim)
 Flak-Kaserne Elbing
 Flak-Kaserne Essen (Kupferdreh)
 Flak-Kaserne Frankfurt am Main
 Flak-Kaserne Friedrichshafen
 Flak-Kaserne Gauting
 Flak-Kaserne Göppingen (Holzheim)
 Flak-Kaserne Gotha
 Flak-Kaserne Greifswald
 Flak-Kaserne Halle (Wörmlitz)
 Flak-Kaserne Hamburg (Osdorf)
 Flak-Kaserne Hamburg (Blankenese)
 Flak-Kaserne Hamburg (Rissen)
 Flak-Kaserne Hannover (Bothfeld)
 Flak-Kaserne Hilden
 Flak-Kaserne Iserlohn
 Flak-Kaserne Jena (Forst)
 Flak-Kaserne Kassel (Hasenhecke)
 Flak-Kaserne Kitzingen
 Flak-Kaserne Koblenz
 Flak-Kaserne Köln(Ossendorf)
 Flak-Kaserne Königsberg i. Pr.
 Flak-Kaserne Leipzig (Paunsdorf) (Heiterblick)
 Flak-Kaserne Leipzig (Schönau)
 Flak-Kaserne Lippstadt
 Flak-Kaserne Lüdenscheid (Buckesfeld)
 Flak-Kaserne Ludwigsburg
 Flak-Kaserne Magdeburg (Prester)
 Flak-Kaserne Mainz (Bretzenheim)
 Flak-Kaserne Mannheim (Käfertal)
 Flak-Kaserne Merseburg
 Flak-Kaserne München (Freimann)
 Flak-Kaserne Münster (Gievenbeck)
 Flak-Kaserne Osnabrück
 Flak-Kaserne Regensburg
 Flak-Kaserne Rendsburg
 Flak-Kaserne Stephanskirchen (bei Rosenheim)
 Flak-Kaserne Wien (Küniglberg)
 Flak-Kaserne Wismar
 Flak-Kaserne Wolfenbüttel
 Flak-Kaserne Wurzen
 Flak-Kaserne Wustrow
 Flak-Kaserne Zimmern ob Rottweil
 Flak-Kaserne Zirndorf

Einzelnachweise 

Liste (Militär)